Raumdichte steht für:

 in der Astrophysik und Kosmologie die Massendichte des „leeren Raums“, siehe Universum 
 in der Holztechnologie die Dichte frischen Holzes, siehe Raumdichte (Holz)
 bei der Werkstoffprüfung die nach verschiedenen Messmethoden ermittelte Raumdichte (Naturstein) von Nutzgesteinen
 im Straßenbau der Quotient aus Masse und Volumen einer bituminösen Masse in verdichteten Zustand